Her Guardian – cortometraggio del 1911 diretto da Wilfred Noy
Her Guardian – cortometraggio del 1913 diretto da Lem B. Parker